Robert Stewart, I marchese di Londonderry (1739-1821)  – politico irlandese
Robert Stewart, II marchese di Londonderry (Robert Stewart, visconte Castlereagh, 1769-1822) – politico anglo-irlandese
Robert Walter Stewart – pastore protestante scozzese
Robert Stewart – astronauta statunitense
Robert Stewart – costumista

Roberto II di Scozia detto "the Steward" (1316-1390) – re di Scozia dal 1371 al 1390